Runeborg ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Runeborg (* 1937), schwedischer Schriftsteller
 Johannes Runeborg (* 1965), schwedischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Animator